Gros Morne of Gros-Morne kan verwijzen naar:
 Le Gros-Morne, een gemeente op Martinique
 Kanton Gros-Morne, een kanton van Martinique
 Gros-Morne (Haïti), een gemeente in Haïti
 Gros-Morne (arrondissement), een arrondissement in Haïti
 Nationaal park Gros Morne, een nationaal park in Canada
 Gros Morne (Newfoundland), een berg in dat park